Dolsk (gromada w powiecie myśliborskim)
 Dolsk (gromada w powiecie śremskim)